Donghae-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Donghae-myeon, Goseong-gun, socken i Goseong-gun, Södra Gyeongsang, 
 Donghae-myeon, Pohang, socken i Pohang, Norra Gyeongsang,